Рачю́нас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Рачюнас, Антанас (1905—1984) — литовский композитор.
 Рачюнас, Антанас — пионер литовского кинематографа.
 Рачюнас, Бронисловас (род. 1931) — литовский хоровой дирижёр.